Семён Бельский:
 Бельский, Семён Иванович (конец XV века) — литовский удельный князь, третий сын Ивана Владимировича Бельского.
 Бельский, Семён Фёдорович (ум. ок. 1544) — русский князь, боярин.